Najbardziej znane domy familijne:
 Familoki – domy na Śląsku
 Famuły – domy w Łodzi